Турнир «Cup of Russia 2007» — пятый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2007—2008. Прошёл в Москве в Ледовом дворце спорта на Ходынском поле
с 22 по 25 ноября 2008 года. Организатором турнира является Федерация фигурного катания на коньках России.

Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Обязательный танец — Янки-полька.

События 
 На этом турнире южно-корейская фигуристка Ким Ён А установила мировой рекорд по набранным баллав в произвольной программе (133,70) у женщин.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 

 Результаты на сайте ИСУ

2007 год в фигурном катании
Cup of Russia 2007
Фигурное катание в сезоне 2007/2008
Ноябрь 2008 года
Спорт в России в 2008 году